Western Football League 1898–99 var den syvende sæson af den engelske fodboldliga Western Football League. I forhold til sæsonen før var ligaen blevet reduceret fra 18 til 15 hold. Det betød at Division 1 var blevet reduceret fra 8 til 7 hold, mens Division 2 blev reduceret fra 10 til 8 hold.

Resultater

Division 1 

Division 1 havde deltagelse af syv hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Swindon Town FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Division 2 

Division 2 blev spillet for sjette gang og havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Staple Hill FC, som dermed vandt Division 2 for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Western League

Noter 

Sæsoner i Western Football League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899